Dipartimento di Colón è il nome di:
Dipartimento di Colón (Honduras) – un dipartimento dell'Honduras
Dipartimento di Colón (Córdoba) – un dipartimento dell'Argentina
Dipartimento di Colón (Entre Ríos) – un dipartimento dell'Argentina

Pagine correlate 

Provincia di Colón